А́нна Алекса́ндровна Рома́нова () — российская легкоатлетка, специалистка по толканию ядра. Выступала за сборные команды СССР, СНГ и России в 1985—2005 годах, победительница Кубка Европы, многократная победительница и призёрка первенств всероссийского значения, участница чемпионатов мира 1993 года в Штутгарте, 1997 года в Афинах и 1999 года в Севилье. Представляла Брянскую область. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Анна Романова родилась 9 марта 1968 года в Брянске. Начала заниматься лёгкой атлетикой в 1982 году, проходила подготовку под руководством тренера О. О. Митичева.

Впервые заявила о себе на международном уровне в сезоне 1985 года, когда вошла в состав советской сборной и выступила на юниорском европейском первенстве в Котбусе, где в зачёте толкания ядра стала шестой.

В 1986 году на впервые проводившемся юниорском мировом первенстве в Афинах показала в той же дисциплине четвёртый результат.

В 1992 году одержала победу на зимних чемпионате России в Волгограде и чемпионате СНГ в Москве. В составе Объединённой команды, собранной из спортсменов бывших советских республик, принимала участие в чемпионате Европы в помещении в Генуе, где заняла пятое место.

В 1993 году получила серебро на зимнем чемпионате России в Москве, в составе российской сборной стала пятой на чемпионате мира в помещении в Торонто. Позднее победила на Кубке Европы в Риме, на летнем чемпионате России в Москве, выступила на чемпионате мира в Штутгарте.

В 1994 году была второй на зимнем чемпионате России в Липецке, четвёртой на чемпионате Европы в помещении в Париже. Летом стала серебряной призёркой на чемпионате России в Санкт-Петербурге, показала четвёртый результат на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге, восьмой результат на чемпионате Европы в Хельсинки.

В 1995 году стала второй на зимнем чемпионате России в Волгограде (после допинговой дисквалификации Ларисы Пелешенко поднялась в итоговом протоколе на первую позицию).

На чемпионате России 1996 года в Санкт-Петербурге взяла бронзу.

В 1997 году на чемпионате России в Туле завоевала серебряную награду. Принимала участие в чемпионате мира в Афинах.

На чемпионате России 1998 года в Москве вновь стала второй.

В 1999 году была третьей на зимнем чемпионате России в Москве и второй на летнем чемпионате России в Туле, участвовала в чемпионате мира в Севилье.

В 2000 году выиграла бронзовую медаль на зимнем чемпионате России в Волгограде.

В 2002 году вновь стала бронзовой призёркой на зимнем чемпионате России в Волгограде.

В 2003 году на Европейском вызове по зимним метаниям в Джоя-Тауро завоевала серебряную награду в личном зачёте толкания ядра и тем самым помогла соотечественницам выиграть женский командный зачёт.

Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2005 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Толкатели ядра СССР
Толкатели ядра России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Брянска